Peto, een stad in de Mexicaanse deelstaat Yucatán
 Richard Peto (1949), een Britse hoogleraar in de Medische Statistiek en Epidemiologie
 Samuel Morton Peto (1809 – 1899), een Brits aannemer, bouw- en spoorwegondernemer
 Tamás Pető (1974), een Hongaarse voetballer
 Zoltán Pető (1974), een Hongaarse voetballer